Adel Aref (né le 2 mars 1980) est un ancien arbitre de tennis international tunisien et ancien directeur de cabinet du président du Paris Saint Germain Football Club et directeur des relations publiques de BeIN Sports.

Début de la vie 
Adel est né le 2 mars 1980 à Tunis, en Tunisie, de Mokhtar Aref et Fatma Dhouib Aref. La famille a déménagé à Londres quand il avait 5 ans, avec ses deux frères, Mehdi et Bechir Aref.

Il est titulaire d'un Baccalauréat du Lycée Français La Marsa Tunis et d'un Master de l'International Business School Dubai Knowledge Village.

Carrière internationale d'arbitre de tennis 
De retour en Tunisie à l'âge de 10 ans, Adel Aref intègre le Tennis Club de Tunis, où il pratique le tennis pendant de nombreuses années. Lorsqu'il a rejoint le club, il avait déjà appris trois langues (arabe, français et anglais). Parce qu'Adel Aref était déjà passionné par l'événementiel, il est devenu accro à l'arbitrage. Les dirigeants de la Fédération internationale de tennis (ITF) l'ont repéré et lui ont offert une bourse. Au cours de sa carrière, il a arbitré plus de 2000 matches à travers le monde, de l'Afrique à l'Amazonie en passant par l'Australie.

Il a arbitré des matchs lors des tournois de tennis les plus prestigieux au monde, arbitrant 30 événements par an sur les circuits ATP et WTA . En 2006, il est devenu directeur de l'arbitrage pour toute l'Afrique et le Moyen-Orient – supervisant plus de 100 officiels.

Le début de l'ère Golden Boy : badge d'or à 24 ans 
Adel a d'abord été aperçu à 16 ans sur les courts du club de tennis de Tunis (Tunisie), où une blessure l'a empêché de jouer. Son premier tournoi satellite a eu lieu au Portugal lorsqu'il s'est tourné vers l'arbitrage. L'ITF lui a décerné le badge d'or du plus haut niveau d'arbitrage à l'âge de 24 ans, faisant de lui le plus jeune arbitre professionnel du sport. Un poste lui est alors proposé à la Fédération de tennis du Qatar, ouvrant un tout nouveau chapitre de sa carrière.

Le pouvoir de l'arbitrage pour donner de la visibilité à des régions oubliées : directeur des arbitres Afrique et Moyen-Orient 
À 26 ans Adel devient directeur des arbitres internationaux en Afrique et au Moyen-Orient. Même si Adel a occupé des postes aussi prestigieux à un jeune âge, il n'a jamais perdu de vue la vision qu'il avait de sa région natale. Il estimait en 2007 que "des efforts importants sont déployés au niveau des instances mondiales du tennis pour accompagner les pays africains dans leurs efforts de vulgarisation et de formation des cadres techniques". Grâce à ses capacités de travail exceptionnelles, il a mis en lumière une région jusque-là inconnue du reste du monde.

Coupe Davis 2006 
Tout au long de sa carrière, il a été le plus jeune arbitre international à être monté sur une chaise, arbitrant sept finales du Grand Chelem, dont l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, l'US Open et trois jeux olympiques. Pour les Jeux olympiques d'Athènes 1996 et de Pékin 2008, il était responsable de la formation des arbitres officiels de tennis.

Lors de la Coupe Davis 2006, une rencontre passionnée avec un jeune Andy Murray a fait la une de nombreuses chaînes sportives mondiales. Andy Murray a insulté Adel Aref lors d'un match de double de la Coupe Davis contre la Serbie-et-Monténégro, protestant contre une décision qu'il jugeait injuste. Deux ans plus tard à Paris, Andy Murray s'est excusé pour ses agissements qui lui ont coûté une amende de 2 500 dollars.

Adel Aref a également été impliqué lors d'un événement de tournée. La technologie a été utilisée par les joueurs pour contester l'appel d'un juge de ligne.

Les Jeux Olympiques 
Adel Aref était responsable de la formation de tous les officiels de tennis aux normes olympiques dans la perspective des Jeux olympiques d' Athènes et de Pékin . Au cours de sa carrière d'arbitre, Aref a officié à sept finales du Grand Chelem - Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, US Open et trois Jeux Olympiques en carrière (Sydney 2000, Athènes 2004, Pékin 2008).

Aref a pris sa retraite de l'arbitrage en 2008 à l'âge de 28 ans après quatre ans d'arbitrage au plus haut niveau.

Fédération de tennis du Qatar 
En 2008, Adel Aref est devenu directeur du marketing, de l'image de marque et des services aux joueurs à la Fédération de tennis du Qatar (QTF).

Le QTF a été créé pour développer les jeunes joueurs de tennis qatariens et pour promouvoir le tennis au Qatar, Adel Aref a travaillé sur des événements pour l'ATP, la WTA et l'ITF dans le monde du tennis. Il a également dirigé les campagnes de marketing pour les championnats Sony Ericsson de Doha 2008-2010, le Qatar ExxonMobil Open et le Qatar Total Open, qui a reçu le prix du meilleur événement de l'année par l' ATP .

Terrains sacrés sur la pelouse verte : le directeur de cabinet du président du PSG 
Souvent décrit comme un "homme très discret", Adel Aref a été directeur de cabinet du président du PSG et responsable du Carré du Parc. Doté d'un carnet d'adresses impressionnant, c'est lui qui attire les stars planétaires comme Rihanna, Lenny Kravitz, Naomi Campbell, le basketteur Stephen Curry, Robin Wright ou encore Leonardo DiCaprio. Une liste de stars nationales françaises a également fait partie du spectacle. Des stars comme Patrick Bruel, Jamel Debbouze, Francis Huster, Gérard Darmon, Enrico Macias et Jean-Paul Belmondo ont tous été invités sur la prestigieuse place.

En 2014, le couple puissant Beyoncé et Jay-Z a fait une apparition sensationnelle au Carré pour le match PSG-Barcelone, démontrant une fois de plus le réseau de classe mondiale d'Adel.

Le Carré : une manœuvre délicate pour un billet pour le paradis 
Le Carré ou The Square devient alors l'équivalent d'un théâtre généraliste, d'un nouveau restaurant étoilé ou d'une boutique branchée, où tout Paris se bat pour avoir une place. Le Paris Saint-Germain enregistre souvent plus de 800 demandes de grands matches, comme ceux de la Ligue des champions. Ils sont étudiés, triés, et d'autres invités potentiels sont sollicités par deux employés à plein temps, sous la surveillance minutieuse d'Adel.

Au cours des deux dernières années, il y a eu plus de demandes que de places disponibles, qui sont passées de 146 à 242. A l'inverse, il s'agit de courtiser des stars mondiales dont la présence et les relais sur les réseaux sociaux contribueront à l'amplification de la marque à l'échelle mondiale.

Directeur des relations publiques pour BeIN Sports 
C'est sans surprise qu'Aref a été choisi par BeIN sport en tant que directeur des relations publiques et des événements, compte tenu de sa vaste expérience dans le secteur. Aref a mené les campagnes RP de la Coupe du Monde de la Fifa, Qatar 2022.

Manager d'Ons Jabeur 
Ons Jabeur a ouvert la voie au tennis arabe et africain depuis de nombreuses années, atteignant un sommet mondial en carrière et a été finaliste à Wimbledon et à l'US Open en 2022. En janvier 2023, Ons Jabeur a annoncé rejoindre l'agence Evolve de Naomi Osaka et Adel Aref pour la représentation. "Ons est comme une membre de la famille et son intérêt est ma première priorité", a déclaré Adel, "Je suis convaincu que le partenariat avec Evolve et la création de synergies entre Stuart et nous amèneront Ons au niveau supérieur et au-delà. Comme je dis toujours "plus forts ensemble".

La nouvelle a provoqué une énorme vague d'excitation dans le monde du tennis, non seulement dans la région MENA mais dans le monde entier. "Certaines personnes viennent de lire que je signais avec Evolve, mais elles n'ont pas lu l'autre partie, que je signe avec mon ami tunisien, Adel, qui me connaît depuis longtemps", a déclaré Jabeur à WTA Insider dans Adélaïde. "C'est bien de signer avec quelqu'un qui connaît ma culture.

Adel, le créateur d'expérience 
Aref a été impliqué dans des événements mondialement reconnus dans les domaines du divertissement, du sport et de la mode. L'organisation du match hors concours de Roger Federer et Rafael Nadal à Doha en 2011 a été l'une de ses réalisations les plus mémorables. Dans le cadre du Qatar ExxonMobil Open, Aref a invité des joueurs superstars à frapper des balles sur un terrain aménagé dans les eaux de la baie de Doha pour lancer la saison 2011 de l'ATP World Tour. Alors qu'Aref survolait la mer de Doha, il a remarqué une fine couche de sable qui l'a inspiré à organiser un match de tennis, sur un court en pleine mer.

Consultant ITV Studios 
Adel Aref, responsable du casting au Maghreb et en France, a repéré Mehdi Ayachi, lauréat de The Voice Arab 2019.

Ambassadeur mondial de The Luxury Network 
Décrit comme « La nouvelle génération du marketing pour les marques de luxe » par les médias britanniques, The Luxury Network est le leader mondial du marketing affinitaire du luxe. The Luxury Network est un club de membres privés, établi dans les capitales du luxe des pays du monde entier, au sein duquel des entreprises haut de gamme travaillent en étroite collaboration au niveau des directeurs principaux pour le développement mutuel des affaires et des clients. En 2021, Aref est nommé ambassadeur mondial du réseau.

Ambassadeur de l'Association Darna 
Adel Aref est également ambassadeur de l'association DARNA, qui soutient les enfants sans famille. Cette association a pour but d'offrir un foyer et une prise en charge complète à ces enfants afin qu'ils puissent mener une vie normale. Ils sont élevés par une mère porteuse et reçoivent l'amour qui leur a toujours manqué.

PDG chez AASolutions 
Aref est le PDG d'AASolutions, une agence spécialisée dans le personal branding, le réseautage d'affaires, l'événementiel de luxe et la gestion des carrières artistiques. AASolutions propose également une expertise en stratégie de marque. Le réseau d'Aref a permis à l'entreprise de compter parmi ses clients des marques de renommée mondiale comme Victoria's Secret, Galerie Lafayette les Champs Elysées, Elie Saab, Festival de Cannes, The Voice, Qatar Tennis Federation, UEFA Champions League, Paris Saint-Germain, BeIN Sports et la FIFA Coupe du monde Qatar 2022.

Les références 

Arbitre de tennis
Naissance en 1980